Кемпиньский, Антоний (1918—1972) — польский психиатр и психолог.
 Кемпиньский, Роберт (род. 1977) — польский шахматист, гроссмейстер (1996).